Boga bezeichnet:
 anderer Name der Piapara (Leporinus obtusidens), ein südamerikanischer Fisch

Boga ist der Name folgender Orte:
 Boga (Albanien), Dorf in der Gemeinde Malësia e Madhe
 Boga (Kosovo), Dorf in der Gemeinde Peja
 Lake Boga, ein Dorf in Victoria, Australien
 Boga (Ituri), eine Ortschaft in der Demokratischen Republik Kongo

Boga ist der Familienname folgender Person:
 Jérémie Boga (* 1997), französischer Fußballspieler

BOGA steht als Abkürzung für:
 Beyond Oil and Gas Alliance, eine internationale Koalition von Regierungen und Interessengruppen, die zusammenarbeiten, um den gesteuerten Ausstieg aus der Öl- und Gasförderung zu erleichtern